Isabel d'Orleans (duquessa de Guisa) (1878 - 1961).
 Isabel d'Orleans (princesa d'Orleans) (1900 - 1983).
 Isabel d'Orleans (comtessa de Schönborn-Buchheim) (1932).